Die American League Championship Series 2011 (ALCS 2011), in der Sportart Baseball, findet zwischen dem 8. und 16. Oktober 2011 statt. In ihr treten die Sieger der American League Division Series 2011, Texas Rangers (Sieger der Western Division) und die Detroit Tigers (Sieger der Central Division) gegeneinander an, um den Gewinner der American League und damit ihren Vertreter in der World Series 2011 zu ermitteln. Sieger wurden die Texas Rangers mit 4 – 2 Siegen. Als wertvollster Spieler wurde Nelson Cruz (Rangers) ausgezeichnet.

Modus und Teilnehmer 
Es handelt sich um eine Best-of-Seven Serie, bei der die Rangers Homefield-Advantage haben, weil sie ein Spiel mehr als die Tigers gewonnen haben (96 gegen 95). Deshalb finden die Spiele 1 und 2 im Rangers Ballpark in Arlington statt, während die Spiele 3, 4 und 5 im Comerica Park ausgetragen wurden. Das letzte Spiel 2011 wurde dann wieder im Rangers Ballpark in Arlington gespielt, durch den Sieg der Rangers entfiel Spiel 7.

Ergebnisübersicht 

‡: Das Spiel wurde ursprünglich für den 9. Oktober geplant, aber wurde wegen starkes Regens abgesagt und für den 10. Oktober neuterminiert.

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
Samstag, 8. Oktober 2011 — 20:05 EDT, Rangers Ballpark in Arlington in Arlington, Texas

Spiel 2 
Montag, 10. Oktober 2011 — 19:45 EDT, Rangers Ballpark in Arlington, Texas

Spiel 3 
Dienstag, 11. Oktober 2011 — 20:05 EDT, Comerica Park in Detroit, Michigan

Spiel 4 
Mittwoch, 12. Oktober 2011 — 16:19 EDT, Comerica Park in Detroit, Michigan

Spiel 5 
Donnerstag, 13. Oktober 2011 — 16:19 EDT, Comerica Park in Detroit, Michigan

Spiel 6 
Samstag, 15. Oktober 2011 — 20:05 EDT, Rangers Ballpark in Arlington, Texas

Einzelnachweise

Weblinks 
 2011 Postseason | MLB.com

2011
Baseball 2011
Sportveranstaltung in Arlington (Texas)
Sportveranstaltung in Detroit
Detroit Tigers
Texas Rangers (Baseball)
Baseballwettbewerb